Моховое — населённый пункт в Воронежской области:
 Моховое — село в Аннинском районе;
 Моховое — посёлок в Поворинском районе.